Тортуэро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания.  Занимает площадь 46,86 км². Население — 21 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Гвадалахары